L'édition 2022 du tournoi de tennis de Slovénie se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Marie Bouzková, remplacée par  Diane Parry
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Donna Vekić
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Tamara Zidanšek
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Lesia Tsurenko
  Bernarda Pera, remplacée par  Harriet Dart
  Liudmila Samsonova, remplacée par  Dayana Yastremska
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Claire Liu

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Tchèque Kateřina Siniaková remporte son  WTA, le  depuis 2017, en dominant en finale la Kazakhe Elena Rybakina.

La paire Marta Kostyuk / Tereza Martincová remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Slovénie
Sport en Slovénie en 2022
Tennis en septembre 2022